Pléiade bezeichnet:
 französisch für die Plejaden (Sternenhaufen)
 La Pléiade, Gruppe französischer Dichter um Pierre de Ronsard und Joachim du Bellay
 Gruppe russischer Schriftsteller um den Literaturkritiker Belinski (u. a. Nekrassow, Panajew und andere Personen, die der Zeitschrift Sovremennik nahestanden)

siehe auch

 Bibliothèque de la Pléiade